Die OBOS-ligaen 2016 war die insgesamt 54. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die zweite unter dem Namen OBOS-ligaen. Sie begann am 3. April 2016 und endete am 30. Oktober 2016. Die Aufstiegsrunde und Relegationsspiele fanden vom 5. November bis 4. Dezember 2016 statt.

Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Tippeliga auf. Der Sieger der Aufstiegsrunde hatte noch die Chance in der Relegation gegen den 14. der Tippeliga aufzusteigen. Die letzten vier Mannschaften stiegen in die PostNord-Liga ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Sieger FK Jerv qualifizierte sich für die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Vierzehnten der Tippeliga. Die Halbfinals fanden am 5. und 19. November, das Finale am 26. November 2016 statt.

Play-off 
Die beiden Play-off-Spiele fanden am 30. November und 4. Dezember 2016 statt.

|}
Stabæk verblieb in der Tippeliga, Jerv blieb in der OBOS-Liga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle, Seite des Norwegischen Fußballverbands
 Ergebnisse und Tabelle bei kicker.de

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016